Maria Theresia von Bourbon-Sizilien ist der Name folgender Personen:

* Maria Theresia von Bourbon-Sizilien (1772–1807), Kaiserin von Österreich
 Maria Theresia von Bourbon-Sizilien (1867–1909), Fürstin von Hohenzollern-Sigmaringen